Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1982